Сергинцы — топонимы в России:

 Сергинцы — деревня в составе Чусовского городского округа в Пермском крае.
 Сергинцы — упразднённая деревня в Белохолуницком районе Кировской области.